Баптистская война (, известна также как Рождественское восстание, The Christmas Rebellion / Uprising, или Великий мятеж рабов на Ямайке, The Great Jamaican Slave Revolt) — десятидневное восстание рабов на Ямайке в 1831—1832 годах. В восстании приняли участие 60 тысяч из трёхсот тысяч рабов на острове. Восстание возглавлял баптистский проповедник Сэмюел Шарп, и среди восставших было много баптистов, его последователей.

История 
Лидеры восстания воспитывались британскими миссионерами и были привержены идеям аболиционизма, популярными в начале 1830-х годов в Великобритании. Изначально предполагалось, что протест рабов будет выражен не в форме восстания, а в виде всеобщей забастовки. В самой идеологии баптизма не было ничего радикального, особенно по сравнению с учениями других миссионерских церквей.

25 декабря 1831 года Шарп, ошибочно считавший, что британское правительство уже подписало приказ об отмене рабства, призвал к мирной всеобщей забастовке на западной Ямайке, вокруг города Монтего-Бэй, где он был баптистским дьяконом. Это был сезон сбора сахарного тростника, и забастовка могла тяжело сказаться на положении сахарных плантаций. Сопротивление плантаторов немедленно перевело забастовку в восстание. Восставшие поджигали тростник, но практически не трогали белое население. За время восстания погибли лишь 14 белых. В течение двух недель восстание было подавлено армией. 207 человек погибли в ходе восстания, а от 310 до 340 рабов были казнены после восстания за различные преступления, иногда мельчайшие. Лидеры восстания, включая Шарпа, были повешены в 1832 году. Миссионеры находились под подозрением, и некоторые даже были арестованы, но позже отпущены.

Предполагается, что жестокость плантаторов при подавлении восстания существенно ускорила отмену рабства в Великобритании. Первые меры, такие как запрет эксплуатации детей, были приняты уже в 1833 году, а в 1838 году рабство было полностью отменено.

Примечания

Литература 
 Mary Reckord. The Jamaican Slave Rebellion of 1831 // Past and Present. (July 1968), 40 (3), С. 108—125.
 Turner, Mary (same author as above, married). Slaves and missionaries: the disintegration of Jamaican slave society, 1787—1834. (University of Illinois Press, 1982).
 Short, K. R. M. Jamaican Christian Missions and the Great Slave Rebellion of 1831-2 // Journal of Ecclesiastical History. 1976, 27 (1), С. 57—72.
 Craton, Michael. The Economics of Emancipation: Jamaica and Barbados, 1823—1843 (University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1995).
 Gad Heuman. A Tale of Two Jamaican Rebellions // Jamaican Historical Review (1996), 19, С.1—8.
 Junius P. Rodriguez, ed. Encyclopedia of Slave Resistance and Rebellion. Westport, CT: Greenwood, 2006.

История Ямайки
Баптизм на Ямайке
Восстания рабов
История баптизма
Колония Ямайка